Jako srbsko-bulharská válka se označují následující tři konflikty:

 Srbsko-bulharská válka (1885)
 Srbsko-bulharská válka (1913) – druhá balkánská válka
 Srbsko-bulharská válka (1915-1918) – kampaň během první světové války